

Santi 

 San Gabriele arcangelo – angelo menzionato nella Bibbia e nel Corano, venerato come santo
 San Gabriele dell'Addolorata – religioso italiano, venerato come santo, ricordato il 27 febbraio
 San Gabriele Lalemant (Gabriel Lalemant) – gesuita e missionario francese, venerato come santo, ricordato il 17 marzo

Altro 
 Santuario di San Gabriele dell'Addolorata – santuario italiano nel comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, in Abruzzo
 San Gabriele – film del 2001 diretto da Maurizio Angeloni

Pagine correlate 
 Chiesa di San Gabriele